Il singolare maschile del Beijing International Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Franko Škugor era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Farruch Dustov ha battuto in finale Yang Tsung-hua 6–1, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Dudi Sela (semifinali)
 Gō Soeda (secondo turno)
 Guillermo Olaso (quarti di finale)
 Amir Weintraub (primo turno)

  Danai Udomchoke (secondo turno)
  Guillaume Rufin (secondo turno, ritiro)
  Denis Matsukevich (primo turno)
  Marek Semjan (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Beijing International Challenger 2011